Friedenskirche und Friedenskapelle ist ein Name für Kirchengebäude. Die Widmung an den Frieden ist besonders bei evangelischen, aber auch bei betont ökumenisch ausgerichteten Kirchengemeinden und -institutionen verbreitet (vergl. Pax Christi).

Belgien 
 Eupen: Friedenskirche (Eupen)

Deutschland

A – E 
 Aachen, Stadtbezirk Haaren: Friedenskapelle (Aachen)
 Altenheim, Gemeinde Neuried: Friedenskirche (Altenheim)
 Andechs, Gemeindeteil Erling: Friedenskapelle (Erling)
 Ansbach: Friedenskirche (Ansbach)
 Apen, Ortsteil Augustfehn: Friedenskirche (Apen-Augustfehn)
 Aue, Stadtteil Zelle: Friedenskirche (Aue-Zelle)
 Auerstedt: Friedenskirche St. Vitus (Auerstedt)
 Bad Honnef, Stadtbezirk Aegidienberg: Friedenskirche (Aegidienberg)
 Bad Liebenstein: ev.-luth. Friedenskirche
 Bad Wildungen: ev. Friedenskirche
 Baunatal, Stadtteil Altenbauna: Friedenskirche (Altenbauna)
 Bayreuth: Friedenskirche (Bayreuth)
 Zum Frieden Gottes (Bergisch Gladbach)
 Berlin
 Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: Friedenskirche (Charlottenburg)
 Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf: Friedenskirche (Berlin-Westend)
 Bezirk Mitte: Friedenskirche Zum Heiligen Sava
 Bezirk Pankow: Friedenskirche (Berlin-Niederschönhausen)
 Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Friedenau: Friedenskirche (Berlin-Friedenau)
 Bezirk Treptow-Köpenick: Friedenskapelle (Berlin-Friedrichshagen)
 Bezirk Treptow-Köpenick: Friedenskirche (Berlin-Niederschöneweide)
 Bezirk Treptow-Köpenick: Friedenskirche (Berlin-Oberschöneweide) (methodistisch)
 Bezirk Treptow-Köpenick: Friedenskirche (Grünau)
 Biberach: Friedenskirche (Biberach)
 Bielefeld: Friedenskirche (Senne)
 Bienstädt: Friedenskirche Bienstädt
 Bochum-Wattenscheid: ev. Friedenskirche
 Bonn-Bad Godesberg: Frieden Christi (Heiderhof, röm.-kath.) 
 Bonn-Kessenich: Friedenskirche (Kessenich)
 Bramsche, Ortsteil Achmer: Friedenskirche (Achmer)
 Braunschweig: Braunschweiger Friedenskirche
 Bremen: Friedenskirche (Bremen)
 Brilon: Friedenskapelle (Brilon)
 Bunde, Ortschaft Wymeer: Ehemalige Friedenskapelle Wymeer
 Burghausen: Friedenskirche (Burghausen)
 Dachau: Friedenskirche (Dachau)
 Darmstadt: Friedenskirche (Darmstadt)
 Dorsten, Stadtteil Hardt: Friedenskirche (Dorsten-Hardt)
 Dresden: Friedenskirche (Dresden-Löbtau)
 Düsseldorf: Friedenskirche (Düsseldorf)
 Duisburg: Friedenskirche (Duisburg)
 Eichenau: ev. Friedenskirche
 Erftstadt: Friedenskirche (Liblar)
 Essen
 Innenstadt: Friedenskirche (Essen)
 Stadtteil Dellwig: Friedenskirche (Essen-Dellwig)
 Stadtteil Holsterhausen: Friedenskirche (Essen-Holsterhausen)
 Stadtteil Steele: Friedenskirche (Essen-Steele)

F – K 
 Faßmannsreuth: Friedenskirche (Faßmannsreuth)
 Felsberg (Hessen)
 Stadtteil Böddiger: ev. Friedenskirche
 Stadtteil Hesserode: Friedenskirche (Hesserode)
 Friedenskirche Finow
 Flensburg, Stadtteil Weiche: Friedenskirche (Flensburg)
 Frankfurt am Main
 Friedenskirche (Frankfurt)
 Stadtteil Bockenheim: Frauenfriedenskirche
 Friedenskirche (Frankfurt-Gallus)
 Friedenskirche (Frankfurt-Harheim)
 Frankfurt (Oder): Friedenskirche (Frankfurt (Oder))
 Freiburg im Breisgau: Friedenskirche (Freiburg im Breisgau)
 Freital: Friedenskapelle Kleinnaundorf
 Gaimersheim: Friedenskirche (Gaimersheim)
 Gelsenkirchen-Schalke: Friedenskirche (Gelsenkirchen-Schalke)
 Göttingen: Friedenskirche (Göttingen)
 Gräfelfing: Friedenskirche (Gräfelfing)
 Grenzach-Wyhlen: Friedenskirche (Wyhlen)
 Hamburg:
 Stadtteil Eilbek: Friedenskirche (Hamburg-Eilbek)
 Stadtteil St. Pauli: Friedenskirche (Hamburg-St. Pauli)
 Hanau: Friedenskirche (Hanau)
 Hannover: Friedenskirche (Hannover)
 Heidelberg, Stadtteil Handschuhsheim: Friedenskirche (Handschuhsheim)
 Heilbronn: Friedenskirche (Heilbronn)
 Hemmingen, Stadtteil Arnum: Friedenskirche (Hemmingen-Arnum)
 Herford, Stadtteil Elverdissen: Friedenskirche
 Herten: Friedenskirche (Herten-Disteln)
 Hilden: Friedenskirche (Hilden)
 Hückelhoven, Stadtteil Ratheim: Friedenskirche (Ratheim)

 Hürth: Friedenskirche (Hürth)

 Hunderdorf: Friedenskirche (Hunderdorf)

 Ingolstadt in Mittelfranken: Friedenskirche (Ingolstadt)
 Iserlohn, Stadtteil Letmathe: Friedenskirche (Letmathe)
 Jena: Friedenskirche (Jena)
 Karlsruhe:
 Stadtteil Südweststadt: Friedenskirche (Karlsruhe), methodistisch, abgegangen
 Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock: Friedenskirche (Karlsruhe-Weiherfeld), evangelisch
 Kassel: Friedenskirche (Kassel)
 Kirkel: Friedenskirche (Kirkel)
 Kitzingen: Friedenskirche (Kitzingen)
 Köln: 
 Friedenskirche (Köln-Ehrenfeld)
 Friedenskirche (Köln-Mülheim)
 Küsten: Friedenskirche (Küsten)

L – Z 
 Lauchhammer: Friedensgedächtniskirche (Lauchhammer)
 Lauda-Königshofen: Friedenskirche (Lauda)
 Leer, Stadtteil Loga: Friedenskirche (Loga)
 Leipzig, Stadtteil Gohlis: Friedenskirche (Leipzig)
 Leuna: Friedenskirche (Leuna)
 Leverkusen, Stadtteil Schlebusch-Waldsiedlung: Friedenskirche (Waldsiedlung)
 Lindern: Friedenskirche (Lindern)
 Lüdenscheid: Friedenskirche (Lüdenscheid)
 Ludwigsburg: Friedenskirche (Ludwigsburg)
 Ludwigshafen am Rhein: Friedenskirche (Ludwigshafen am Rhein)
 Lüneburg: Friedenskirche Lüneburg
 Mainz: Friedenskirche (Mainz)
 Manching: Friedenskirche (Manching)
 Mannheim: Friedenskirche (Mannheim)
 Mechtersheim: Protestantische Friedenskirche (Mechtersheim)
 Meckenheim, Stadtteil Neue Mitte: Friedenskirche (Meckenheim) (evangelisch)
 Memmingen: Friedenskirche (Memmingen)
 Merzig: Friedenskirche (Merzig)
 Mönchengladbach, Stadtteil Eicken: Friedenskirche (Mönchengladbach-Eicken)
 Monheim am Rhein, Ortsteil Baumberg: Friedenskirche (Monheim-Baumberg)
 Mühlheim am Main: Friedenskirche (Mühlheim am Main)
 Munster (Örtze), Ortsteil Breloh: Friedenskirche (Breloh)
 Münster in Westfalen: Friedenskapelle auf der Loddenheide
 Neustadt bei Coburg: Friedenskirche (Wildenheid)
 Neuwied, Stadtteil Heddesdorf: Evangelische Friedenskirche (Heddesdorf)
 Nüdlingen: Friedenskapelle (Nüdlingen)
 Nürnberg: Friedenskirche (Nürnberg)
 Oberhausen, Stadtteil Sterkrade: Friedenskirche (Sterkrade)
 Oelde: Friedenskirche (Oelde)
 Offenbach am Main: Evangelische Friedenskirche
 Overath, Ortsteil Steinenbrück-Neichen: Friedenskirche (Neichen)
 Ponitz in Thüringen: Friedenskirche (Ponitz)
 Potsdam: Friedenskirche (Potsdam)
 Radebeul: Friedenskirche zu Radebeul
 Remagen: Friedenskirche (Remagen)
 Saarbrücken: Friedenskirche (Saarbrücken)
 Selm: Friedenskirche (Selm)
 Siegen: Friedenskirche (Siegen)
 Siek: Friedenskirche (Siek)
 Singen am Hohentwiel: Kirche der baptistischen Gemeinde
 Stadtbergen Friedenskirche (Stadtbergen)
 Stralsund: Friedenskirche (Stralsund)
 Stuttgart: Friedenskirchengemeinde Stuttgart
 Tanna: Friedenskirche Unterkoskau
 Thurnau: Friedenskirche (Berndorf)
 Trappenkamp: Friedenskirche (Trappenkamp)
 Uplengen, Ortsteil Ockenhausen: Friedenskirche (Ockenhausen)
 Uslar: Friedenskirche (Uslar)
 Varel: Friedenskirche (Varel)
 Vlotho, Ortsteil Uffeln: Friedenskirche (Uffeln)
 Weil am Rhein: Friedenskirche (Weil am Rhein)
 Wesel: Friedenskirche zu den Heiligen Engeln Stadtteil Fusternberg
 Westerholt: Friedenskirche
 Wicklesgreuth: Friedenskirche (Wicklesgreuth)
 Wiesbaden: Friedenskirche (Wiesbaden)
 Wiesmoor: Friedenskirche (Wiesmoor)
 Wildau: Friedenskirche Wildau
 Wilhelmshaven, Stadtteil Fedderwardergroden: Friedenskirche (Wilhelmshaven)
 Witzleben: Zum Frieden Gottes (Ellichleben)
 Wolfsburg: Friedenskirche (Wolfsburg)
 Wuppertal, Stadtteil Barmen: Friedenskirche (Barmen)
 Wuppertal, Stadtbezirk Cronenberg: Friedenskirche (Cronenberg)
 Zaunröden: Friedenskirche (Zaunröden)
 Zedtwitz: Friedenskirche (Zedtwitz)

Griechenland 
 Friedenskapelle in Grigoria, Gemeinde Festos, auf Kreta

Japan 
 Weltfriedenskirche (Hiroshima)

Namibia 
 Friedenskirche (Okahandja)

Niederlande 
 Vredeskerk (Katwijk)

Österreich

Burgenland 
 Friedenskirche Bad Tatzmannsdorf

Kärnten 
 Friedenskirche (Kötschach)
 Zollner-Friedenskapelle in den Karnischen Alpen

Niederösterreich 
 Friedenskirche Döllersheim, (Patrozinium Petrus und Paulus, Symbolkirche im Truppenübungsplatz)
 Ev. Friedenskirche Gmünd

Oberösterreich 
 Evangelische Pfarrkirche Friedenskirche Bad Ischl
 Kath. Friedenskirche Linz-Urfahr
 Friedenskirche (Marchtrenk)
 Evangelische Pfarrkirche Friedenskirche St. Wolfgang im Salzkammergut
 Evangelische Pfarrkirche Vöcklabruck

Land Salzburg 
 Friedenskirche Hochgründeck, Gemeinde St. Johann im Pongau
 Dorothea- und Bruder-Klaus-Friedenskapelle Maria Alm, (ökumen.)
 Friedenskirche (Saalfelden)
 Europäische Friedenskirche St. Elisabeth, Salzburg-Elisabethvorstadt (kath. Pfarrkirche, Pax-Christi-Kirche)

Steiermark 
 Friedenskirche (Leibnitz)
 Friedenskircherl (Stoderzinken), Gemeinde Aich
 Friedenskirche (Gaishorn), Gaishorn am See
 Ev. Friedenskirche Peggau
 Friedenskirche (Stainz)

Wien 
 Ev. Friedenskirche Wien-Hietzing (13.)

Polen 
 Friedenskirche (Glogau)
 Friedenskirche (Jawor)
 Friedenskirche (Świdnica)
 Friedenskirche (Zabrze)

Russland 
 Friedenskirche (Königsberg)

Schweiz 
 Friedenskirche (Bern)
 Friedenskirche (Chur)
 Friedenskirche (Olten)

Tschechien 
 Friedenskirche (Cheb)
 Friedenskirche (Hrádek nad Nisou)
 Friedenskirche (Lovosice)
 Friedenskirche (Varnsdorf)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)